Hesperornis (Oiseau d'Occident ou occidental) est un genre éteint d'« oiseaux » primitifs, aquatiques, dentés et non-volants, un avialien Ornithurae, rattaché au clade des Hesperornithes et à la famille des Hesperornithidae. Il a vécu au Crétacé supérieur, du Coniacien au Campanien inférieur, entre  (millions d'années). Le genre Hesperornis est connu par de très nombreux fossiles, à la différence de la quasi-totalité des autres membres du clade des Hesperornithes. C'est un genre important dans le modèle de l'évolution des oiseaux.

Description

Taille 
Une longueur de  a été envisagée par C. Perrins en 1987. Sa taille est estimée à  par Thomas Holtz en 2011, ce qui en fait tout de même l'un des plus grands Hesperornithes juste après le genre Canadaga.

Corps 

Les jambes sont placées en arrière du corps, comme pour les fous, grèbes ou pingouins modernes. On n'a pas de preuve que les pieds dHesperornis aient été palmés, mais leurs orteils ont pu être lobés, comme chez les grèbes actuels, avec une efficacité équivalente à celle des palmures des canards. 

Les hanches et genoux sont tels qu'ils ne pouvaient pas lui permettre de marcher facilement. Contrairement aux oiseaux plongeurs actuels, le fémur et les métatarses de ces oiseaux sont courts, alors que le tibia est long. Les os sont denses, ce qui devait handicaper sa flottabilité mais augmenter sa capacité à plonger.

Ses ailes très atrophiées ne lui permettaient pas de voler, comme la plupart des membres du clade des Hesperornithes. Hesperornis était un excellent et puissant nageur et plongeur, vraisemblablement maladroit à terre où il passait peu de temps, sauf pour pondre et couver.

Crâne et dents 
Son bec est long, équipé de petites dents tranchantes rangées dans une rainure longitudinale, et certainement terminé par une pointe comme le bec des grèbes actuels. Contrairement aux dents reptiliennes d'autres oiseaux dentés, ses dents sont simples. Ces dents pointues sont plantées dans un sillon longitudinal plutôt que dans des loges individuelles contrairement à un genre proche d'Ornithurae : Ichthyornis.

Paléoécologie 

On trouve principalement ses fossiles sur les marges de la mer intérieure de l'Ouest qui couvrait une grande partie de l'ouest de l'Amérique du nord au Crétacé supérieur ; mais il a aussi été décrit en Russie et en Suède.
 
Hesperornis se nourrissait de poissons, d'ammonites et de bélemnites, et était à son tour chassé par de grands carnivores marins comme le prouve la présence de ses os dans le contenu stomacal d'un grand mosasaure trouvé dans le Dakota du Sud en 1987, Tylosaurus proriger.

Classification 
Les analyses phylogénétiques des années 2010 placent le clade des Hesperornithes, qui contient Hesperornis, au sein des Ornithurae comme, par exemple, le cladogramme simplifié ci-dessous de M. Wang et de ses collègues en 2015 :

En 2015, A. Bell et L. M. Chiappe conduisent une étude phylogénétique à un niveau spécifique pour déterminer les relations internes au sein du groupe des « Hesperornithiformes » (= Hesperornithes) ; voir leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Histoire des oiseaux
 Ornithurae
 Hesperornithes
 Ichthyornis

Notes et références 

Hesperornithiformes
†
Genre d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1872
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh